Mamadou N'Diaye (1975-) – cestista senegalese
 Mame Mamadou Mbengue N'Diaye (1986-) – calciatore senegalese
 Mamadou N'Diaye (1995-) – calciatore senegalese
 Mamadou Loum N'Diaye (1996-) – calciatore senegalese